Екстракласа је највиша професионална фудбалска лига Пољске. Основана је 1927. године. Контролише је Фудбалски савез Пољске (-{PZPN}-). Тренутно лига има 16 екипа. Првак директно прима титулу пољског шампиона. Број екипа се мењао. 90-их је било 18, али 30-их само 10.

Клубови 
Клубови у сезони 2018/19.
 Арка Гдиња
 Висла Краков
 Висла Плоцк
 Горњик Забже
 Заглебје Лубин
 Заглебје Сосновјец
 Јагелонија Бјалисток
 Корона Кјелце
 Краковија
 Легија Варшава
 Лех Познањ
 ФК Лехија
 Мијеџ Легница
 Пјаст Гливице
 Погоњ Шчећин
 Шлонск Вроцлав

Mедаље

Титуле шампионата по клубовима

Титуле шампионата по регионима

Српски играчи у лиги

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт
 ekstraklasa.tv 
 90minut.pl

Фудбалске лиге
Фудбал у Пољској